Sedych (, engl. Transkription Sedykh) ist ein russischer Familienname.
Bekannte Träger des Namens sind:

 Alexia Sedykh (* 1993),  französische Hammerwerferin
 Anatoli Sedych (* 1964), russischer Milliardär
 Jurij Sedych (1955–2021), ukrainischer Hammerwerfer
 Natalja Jewgenjewna Sedych (* 1948), russische Schauspielerin, Eiskunstläuferin und Balletttänzerin
 Vladimir V. Sedykh (2. Februar 1962 in Moskau), ehemaliger Generalkonsul der Russischen Föderation in Bonn